Добрич може бити:

 Добрич, град у Бугарској
 Добрич (Јамболска област), насељено мјесто у општини Јелхово, Јамболска област, Бугарска
 Добрич (Хасковска област), насељено мјесто у општини Димитровград, Хасковска област, Бугарска
 Добрич (Широки Бријег), насељено мјесто у општини Широки Бријег, Федерација БиХ, БиХ
 Добрич (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Добрич (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Добрич (Ползела), насељено мјесто у општини Ползела, Савињска регија, Република Словенија

Види још 
 Добрић